Албемарл, Албемарль () — англоязычный титул и топоним:

 Граф Албемарл — графский титул в Великобритании.
 Албемарл — округ в штате Виргиния, США.
 Албемарл-Саунд — лагуна восточного побережья США.
 Операция «Албемарл» — военная союзническая операция СССР и Англии.
 «Албемарл» — двухмоторный бомбардировщик Armstrong Whitworth AW.41 Albemarle

 Albemarle Corp — американская компания (Виргиния), крупнейший производитель соединений лития, концессии на добычу лития в Чили, Австралии,…
 CSS Albemarle